Pillow steht für:
 Pillow (Pennsylvania), Ort in USA
 Pillow Knob, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Pillow Saddle, Viktorialand
 Pillow Rock, Klippenfelsen vor der Südküste Südgeorgiens, Südatlantik

Pillow ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pillow (* ≈1960), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ernest Pillow (1856–1904), US-amerikanischer Politiker
 Mark Pillow (* 1959), britischer Schauspieler